Los términos Tabor y su variante Thabor hacen referencia a varios artículos:

Geografía

Montes o cordilleras
 Monte Tabor, en Israel
 Macizo del Tabor (en francés: Massif du Thabor o de Cerces), macizo de los Alpes entre Francia e Italia.
 Monte Thabor, cima más elevada del Macizo del Tabor.
 Tabor, cima en el macizo de Taillefer, Francia.
Monte Tabor, monte ubicado en el Santuario Original de Schoenstatt

Islas
 Isla Tabor, Océano Pacífico.

Localidades
 Tábor, Bohemia Meridional (República Checa), baluarte de los husitas más radicales (taboritas).
 Tabor (Eslovenia)
 Tabor (Dakota del Sur)
 Tabor (Iowa)
 Municipio de Tabor (Minnesota)

Otras localizaciones
 Parc du Thabor (Parque del Thabor) en Rennes, Bretaña, Francia.

Además
 Tabor (batallón) - Unidad militar del ejército colonial español.
 Tabor, patriarca de la Iglesia ortodoxa georgiana de 629 a 634.
 Tábor, táctica consistente en usar un grupo de vagones tirados por caballos, dominada por los cosacos en los siglos XVI y XVII.